Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Wringin Agung (Doro), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wringin Agung (Gambiran), een plaats in het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Wringin Agung (Jombang), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java